AW, Wa eller aw kan avse:

 AW – gå ut och ta några glas efter jobbet, se Afterwork
 AW – ISO 3166-1 alpha-2-koden för Aruba
 AW – IATA:s kod för flygbolaget Dirgantara Air Services
 aW – en fysikalisk storhet för effekt, se watt
 aw – en fysikalisk storhet, se Vattenaktivitet
 .aw – nationell toppdomän för Aruba

Se även 
 AV